Malanotte – antica denominazione del comune italiano di Montebello sul Sangro
Malanotte – altro nome della famiglia Borrello
Malanotte – pista da sci alpino nel comprensorio di Mondolé Ski
Malanotte del Piave – vino del Veneto